Het woord dike kan verwijzen naar:
De Griekse godin van het recht, zie Dikè
Een vorm van dieptegesteente, zie dike (geologie)
Een plaats in Iowa, zie Dike (Iowa)